Název Tasovice má více sídel:
 Tasovice (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Tasovice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Tasovice (Kostelec u Heřmanova Městce) – část obce Kostelec u Heřmanova Městce v okrese Chrudim

Podobné názvy 
 Tašovice
 Tasnovice
 Tasov

Externí odkazy